Нава-ратна (санскр. nava-ratna = «девять драгоценных камней») — в древнеиндийской истории девять знаменитых людей (писателей и учёных), живших при царе Викрамадитье (I век до н. э.) в городе Удджайн.

Имена этих знаменитостей не во всех источниках одинаковы, но некоторые встречаются постоянно:
 поэт Калидаса,
 поэт Гхата-карпара,
 автор изречений Веталабхатта,
 врач Дханвантари,
 астроном Варахамихира,
 грамматик Вараручи,
 лексикограф Амара Синха.

Наваратна — также собирательное имя для девяти главных драгоценных камней, известных индусам: жемчуг, рубин, топаз, бриллиант, изумруд, ляпис-лазурь, коралл, сапфир и гомед.

Примечания 

История Индии
I век до н. э.
Индуистские мудрецы
Санскритские слова